Ломок — топоним в России:
 
 Ломок — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Ломок — исчезнувшая деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Ломки